Сезон 2016—17 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що стартував 16 липня 2016 року та фінішує 27 травня 2017 року. Це 26-ий сезон з моменту заснування турніру та четвертий поспіль турнір, участь у якому беруть 10 команд. Чемпіоном вперше став Рієка.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця 

 

  

  
 
  

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Бомбардири

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/7 червня 2017

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Перша хорватська ліга на soccerway 

2017
Хорватія
Хорватія
2016 у хорватському спорті
2017 у хорватському спорті